Province de l'Est peut désigner différentes subdivisions administratives de pays, notamment africains :

 Province de l'Est (Cameroun), appelée « Région de l'Est » depuis 2008 ;
 Province de l'Est (Rwanda) ;
 Province de l'Est (Sierra Leone) ;
 Province de l'Est (Sri Lanka) ;
 Province de l'Est (Zambie).

Voir aussi 
 
 
 
 
 Provinces de l'Est, au Canada